Ward [uórd] může znamenat:

křestní jméno
 Ward Cunningham (1949) – americký programátor
 Harry Ward Leonard (1861) – americký elektrotechnik a vynálezce

příjmení
 viz Ward (příjmení)

fiktivní postavy
 Vivian Ward – hlavní postava z filmu Pretty Woman

jiné významy
 Infinity Ward – americká firma
 Ward (hrad) – hrad v Severním Irsku
 Ward County – dva okresy v USA
 Ward Leonardovo soustrojí